Steinebach ist ein geographischer Name:

Gemeinden in Rheinland-Pfalz:
 Steinebach an der Wied, Gemeinde im Westerwaldkreis
 Steinebach/Sieg, Gemeinde im Landkreis Altenkirchen

Orte:
 Steinebach (Dornbirn), Tal und Wohn- bzw. Betriebsgebiet in der Stadtgemeinde Dornbirn, Vorarlberg, Österreich
 Steinebach (Kappelrodeck), Ortsteil der Gemeinde Kappelrodeck, Landkreis Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Steinebach (Oberstaufen), Ortsteil des Marktes Oberstaufen, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Steinebach (Weitnau), Ortsteil des Marktes Weitnau, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Steinebach (Windach), Ortsteil der Gemeinde Windach, Landkreis Landsberg am Lech, Bayern
 Steinebach (Wörthsee), Ortsteil der Gemeinde Wörthsee, Landkreis Starnberg, Bayern

Gewässer:
 Steinebach (Acher), rechter Zufluss der Acher bei Bernhardshöfe, Gemeinde Kappelrodeck, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Steinebach (Elbbach), linker Zufluss des Elbbachs in Elben, Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz
 Steinebach (Faule Ache), rechter Zufluss der Faulen Ache (zur Vils) bei Kappel, Gemeinde Pfronten, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Steinebach (Fischbach), linker Oberlauf des Fischbachs bis Romberg, Stadt Dornbirn, Bezirk Dornbirn, Vorarlberg
 Steinebach (Heller), teils wie auch der linker von zwei Oberläufen Steinebach auch Steinerother Bach, linker Zufluss der Heller in Alsdorf, Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz
 Steinebach (Holzbach), linker Zufluss des Holzbachs auf der Stadtgrenze von Dierdorf zur Ortsgemeinde Raubach, beide Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Steinebach (Iserbach), rechter Zufluss des Iserbachs (zur Sayn oder dem Saynbach) vor Isenburg, Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Steinebach (Kinzig), rechter Zufluss der Kinzig in Steinau an der Straße, Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Steinebach (Nims), linker Zufluss der Nims bei Bitburg, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz 
 Steinebach Bregenz, rechter Zufluss des Rheins im Bodensee in Bregenz, Bezirk Bregenz, Vorarlberg
 Steinebach (Sieg), linker Zufluss der Sieg vor Brachbach, Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz
 Steinebach (Wengener Argen), rechter Zufluss der Wengener Argen (zur Unteren Argen) vor Wengen, Markt Weitnau, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Steinebach (Wied), rechter Zufluss der Wied bei Steinebach an der Wied, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz

Steinebach ist der Familienname folgender Personen:
 Christoph Steinebach (* 1959), deutscher Entwicklungspsychologe und Hochschullehrer
 Gerd Steinebach (* 1962), deutscher Mathematiker
 Jo Steinebach (1955–2012), deutscher Musiker, Komponist und Produzent
 Paul Steinebach (1927–2017), deutscher Architekt, Städteplaner und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Obersteinebach (Begriffsklärung)
 Niedersteinebach (Begriffsklärung)
 Steinbach
 Steinenbach
 Steinibach